Hiroyuki Konishi (né en 1963), gymnaste artistique japonais
Katsuyuki Konishi (né en 1973), acteur de doublage japonais
Kenichi Konishi (né en 1909), joueur de baseball japonais
Manami Konishi (née en 1978), actrice japonaise
Nagako Konishi (née en 1945), compositrice japonaise